Cosby peut désigner :
 Cosby (Leicestershire), Angleterre
 Cosby (Missouri), États-Unis
 Cosby (série télévisée), une série télévisée américaine en 95 épisodes de 22 minutes, créée par Bill Cosby
 Cosby (Tennessee), États-Unis
 Cosby Show, une série télévisée américaine en 201 épisodes de 24 minutes, créée par Bill Cosby
 Bill Cosby, un acteur, producteur, scénariste, compositeur, humoriste et réalisateur américain
 S. A. Cosby, romancier américain, auteur de roman policier

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme